Альфа Этники 1989/1990 () — 54-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1989/1990
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1989 году
Спорт в Греции в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990